Simplified Technical English (STE) oder Simplified English ist eine kontrollierte Sprache, bei der das natürliche Englisch für einen bestimmten Zweck auf eine standardisierte Teilmenge begrenzt wird. Es wurde in den 1980er Jahren für Wartungsdokumentationen in der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt und ist heute ein Standard der Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD). Es ist nicht mit Basic English zu verwechseln, welches für den allgemeinen Sprachgebrauch geschaffen wurde.

Der Zweck des Simplified English ist es:

Mehrdeutigkeiten zu verringern,
die Verständlichkeit für Nicht-Muttersprachler zu erhöhen,
Übersetzungen billiger und einfacher zu gestalten,
automatisierte Übersetzungen zu ermöglichen.

Aufbau und Regeln 
Das Simplified English verfügt über einen festgelegten Wortschatz, bei dem jeder Begriff genau eine Bedeutung hat (kontrolliertes Vokabular). Zum Beispiel darf „close“ in „Close the door (Schließe die Tür)“ verwendet werden, nicht aber in „Do not go close to the landing gear (Gehe nicht zu nahe an das Fahrwerk heran)“. Weiterhin sind nur bestimmte grammatische Formen und eine definierte Syntax zugelassen.

Auszug aus dem Regelwerk STE 
 Konsistente Terminologie
 Listen/Aufzählungen statt lange Sätze
 Nur ein Gedanke pro Satz
 Verben statt Substantive
 Kurze Wörter/Sätze Absätze
 Aktiv statt Passiv
 Einfache Zeiten

Maschinelle Unterstützung 

Boeing hat einen Simplified English Checker entwickelt, der sprachliche Unterstützung im Gebiet der Entwicklung leistet. Das linguistisch basierte Prüfwerkzeug verwendet eine ausgefeilte 350-Regeln-Grammatik und einen Parser, der um spezielle Funktionen ergänzt wird, um Verstöße gegen Simplified English aufzudecken.

HyperSTE ist ein von Etteplan angebotenes Plugin-Tool zur Überprüfung von Inhalten hinsichtlich der Einhaltung von Regeln und Grammatik der Spezifikation.

Congree ist ein linguistisch basiertes Prüfwerkzeug für Simplified Technical English. Die Software unterstützt alle Regeln des Simplified Technical English Issue 7, die relevant für die Texterstellung sind. Außerdem ist das vollständige Wörterbuch des Standards in den Simplified Technical English Checker von Congree integriert.

Eine kostenlose Kopie der offiziellen ASD-STE100-Spezifikation kann über die ASD-STE100-Website heruntergeladen werden. Über 3.600 Exemplare von Ausgabe 6 der Spezifikation wurden verteilt. Ausgabe 7 der ASD-STE100-Spezifikation wurde im Januar 2017 veröffentlicht. Diese Norm wird alle 3 Jahre veröffentlicht. Im Folgenden findet sich einen Auszug aus einer Seite des ASD-STE100 Wörterbuchs:

Eine Erklärung der vier Spalten:
 Keyword (Part of speech): Das Keyword enthält Informationen über die Wortart (part of speech). Jedes zulässige Wort in STE ist nur in einer bestimmten Wortart zulässig. Beispielsweise ist "test" nur als Substantiv (der Test), nicht aber als Verb (to test) erlaubt.
 Approved meaning/ALTERNATIVES: Diese Spalte beinhaltet die Definition des zulässigen Wortes. In der Beispieltabelle sind ACCESS und ACCIDENT erlaubt. Umformulierungen oder Alternativen, die nicht zulässig sind, werden in kleinen Buchstaben aufgelistet (acceptance and accessible).
 APPROVED EXAMPLE: Wenn der Text in Großbuchstaben geschrieben wird, dann bedeutet das, dass der gesamte Text STE-konform ist. Wenn das in Spalte 1 dargestellte Keyword nicht zulässig ist, werden Beispielsätze in Spalte 3 mit den in Spalte 2 aufgeführten Alternativen versehen.
 Not approved: Kleine Buchstaben in dieser Spalte kennzeichnen Sätze, die nicht STE-konform sind. Spalte 4 bleibt leer, wenn es sich um Wörter handelt, die STE-konform sind.

Geschichte und Anwendung 
Simplified English wurde in den 1980er Jahren von der European Association of Aerospace Manufacturers (AECMA) als Dokumentationsstandard der Luft- und Raumfahrtindustrie festgelegt (AECMA Simplified English).
Die AECMA übernahm den Standard von Fokker, die ihn wiederum auf früheren kontrollierten Sprachen aufgebaut hatten, besonders auf Caterpillar Fundamental English. 2005 ging die AECMA in der Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) auf, wodurch der Standard in ASD Simplified Technical English (STE) umbenannt wurde. Er ist in der ASD Specification STE100 geregelt.

Anwendung findet Simplified English unter anderem für Wartungshinweise und Modifikationen der Luftfahrzeuge (Service Bulletins (SB) und Component Maintenance Manuals (CMM)) für deren Baugruppen. Auch in anderen Industriebereichen wie Elektrotechnik und Maschinenbau wird Simplified English in der Erstellung von Technischer Dokumentation eingesetzt.

Weblinks 
Offizielle Website der ASD Simplified English Maintenance Group (englisch)
Überblick zum Simplified English (englisch)
Veraltete Version des kontrollierten Vokabulars (pdf) (englisch; 144 kB)
Fachartikel zum Thema "Kontrollierte Sprache" (Abruf über Archive.org)

Quellen 

Technische Dokumentation
Dokumentationssprache
Englischvariante